Diano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Diano (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Diano d'Alba, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar